Кокос — плід кокосової пальми (Cocos nucifera).
 Кокос (острів) — острів в Тихому океані.
 Плита Кокос — тектонічна плита, названа за вищезгаданим островом.

Див. також 
 Кокосові острови